Моле́м () — комуна у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Комуна розташована на відстані близько 180 км на південний схід від Парижа, 90 км на північний захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в комуні налічувалося 110 оподаткованих домогосподарств, у яких мешкало 256 осіб, медіана доходів становила  євро на одну особу.

Посилання 

 Молем на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Молем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор